„Run to You” − singel Bryana Adamsa
 „Run to You” − singel Whitney Houston
 „Run to You” − singel Roxette

Strony ujednoznaczniające